Kartanosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kartanosaari (ö i Birkaland), Södra Birkaland, 
 Kartanosaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar